Меморіал Таля 2007 — другий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 9 по 23 листопада 2007 року в Москві в демонстраційному залі ГУМу (Червона площа, 3) та залі Центрального будинку шахістів ім. М.М.Ботвинника.

В рамках Меморіалу Таля також проходив Чемпіонат світу з бліцу 2007 року.

Меморіал Михайла Таля (класичні шахи) 
Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2741,8).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 10-14, 16-19 листопада

Вихідний день:  15 листопада

Час початку матчів — 14.00. Час київський.

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Чемпіонат світу з бліцу 2007 

В турнірі взяли участь 20 гросмейстерів — учасники турніру з класичних шахів, спеціально запрошені чемпіони світу Анатолій Карпов і Вішванатан Ананд  та 8 гравців, які пройшли відбірковий турнір.  

Розклад турніру:

Відбірковий турнір:  19-20 листопада

Фінальний турнір:  21-22 листопада

Час початку матчів — 10.00. Час київський.

Участь в відбірковому турнірі взяли 64 шахісти. 

Формат турніру: 11 турів за швейцарській системі.

Переможці відбіркового турніру 

В фінальний турнір пройшли 8 шахістів. Результати їхнього виступу наведені в таблиці.

Підсумковий результат фінального турніру 

Переможцем чемпіонату світу з бліцу став 38-річний український гросмейстер Василь Іванчук.

За перемогу в чемпіонаті світу він отримав  левову частку з призового фонду в 100 тисяч доларів, а саме 25 тис.доларів.

Посилання 
 Меморіал Таля на  ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2007 на russiachess.org  
 Чемпіонат світу з бліцу  на russiachess.org  
 Таблиця відбіркового турніру з бліцу  

2007 у шахах
Шахові турніри 2007
Меморіал Таля
Листопад 2007